Пискавица —  населённый пункт (село) в общине Баня-Лука Республики Сербской в Боснии и Герцеговине
 Пискавица —  населённый пункт (село) в общине Грачаница Федерации Боснии и Герцеговины в Боснии и Герцеговине